Wéry ist der Familienname folgender Personen:

 Nicolas Lambert Wéry (1789–1867), belgischer Violinist und Komponist
 Laurent Wéry (* 1975), belgischer DJ und Musikproduzent
 Marthe Wéry (1930–2005), belgische Künstlerin

Siehe auch:
 Wery
 Werry